Departamento de Concepción puede referirse a alguno de las siguientes divisiones administrativas:

 Departamento Concepción, en la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Departamento Concepción, en la Provincia de Misiones, Argentina;
 Departamento de Concepción, en Chile;
 Departamento de Concepción, en el Paraguay;